Descamps är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Édouard Descamps (1847–1933), belgisk jurist och politiker
 Guillaume Descamps (1779–1858), fransk konstnär
 Jean-Baptiste Descamps (1706–1791), fransk målare och skriftställare
 Marie-Hélène Descamps (1938–2020), fransk politiker
 Marius Descamps (1924–1996), fransk entomolog
 Nathalie Descamps (född 1983), belgisk badmintonspelerska

Franska efternamn